La 500 Miglia di Indianapolis 1958 fu la quarta gara della stagione 1958 del Campionato mondiale di Formula 1, disputata il 30 maggio all'Indianapolis Motor Speedway.

La corsa vide la vittoria di Jimmy Bryan su Epperly, seguito da George Amick, sempre su Epperly e da Johnny Boyd su Kurtis Kraft.

Durante il primo giro ebbe luogo una carambola che coinvolse 15 auto e costò la vita al pilota Pat O'Connor.

Risultati

Gara

Note
 Risultati di gara tratti dal sito ufficiale 
 Informazioni aggiuntive da 
 Informazioni aggiuntive (PDF) da

Altri progetti 

 04
Edizioni della 500 Miglia di Indianapolis